

Cinema 
The 11th Hour - L'undicesima ora – documentario del 2007 diretto da Leila Conners Petersen e Nadia Conners

Letteratura 
L'undicesima ora (11th Hour) – romanzo di James Patterson

Televisione 
L'undicesima ora (The Eleventh Hour) – serie televisiva canadese
Undicesima ora (The Eleventh Hour) – serie televisiva statunitense